Жана Жайнак (, до 2007 г. — Новостройка) — село в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Нуресильского сельского округа. Код КАТО — 116637300.

География  
Село расположено на левом берегу реки Ишим, на расстоянии примерно 23 километров (по прямой) к северу от административного центра района — села Акмол, в 18 километрах к западу от административного центра сельского округа — села Нуресиль.

Абсолютная высота — 324 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет около −4,1°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +20,5°С. Среднемесячная температура января составляет около −14,6°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 390 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по июль.

Ближайшие населённые пункты: село Мортык — на западе, село Караменды батыра — на северо-западе, село Тонкерис — на северо-востоке, Нуресиль — на востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 520 человек (из них немцы — 63 %, казахи — 26 %).

В 1999 году население села составляло 589 человек (285 мужчин и 304 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 549 человек (275 мужчин и 274 женщины).

Улицы 
 ул. Абая
 ул. Бейбитшилик
 ул. Теректы

Примечания 

 
 

 
Населённые пункты Целиноградского района
Немецкие населённые пункты в Казахстане
Переименованные населённые пункты Казахстана